Зильберталь () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Форарльберг. 

Входит в состав округа Блуденц.  . Официальный код  —  80123.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Вилли Зели (АНП) по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 12 мест.

 АНП занимает 11 мест.
 АПС занимает 1 место.

Примечания

Ссылки
 Официальная страница

Общины Форарльберга